Adolphe Jadin (1794-1867), son neveu, journaliste, chansonnier, librettiste et dramaturge français ;
 Evelyn Jadin (1987-), personnalité politique belge ;
 Hyacinthe Jadin (1776-1800), son frère, compositeur et pianiste préromantique français ;
  (1744-1790), compositeur et violoniste français ;
 Kattrin Jadin (1980-), personnalité politique belge ;
 Louis Emmanuel Jadin (1768-1853), son fils, compositeur, violoniste, claveciniste, pianiste et pédagogue français ;
 Louis Godefroy Jadin (1805-1882), son frère, peintre français ;
 Paul Jadin (1955-), personnalité politique américaine ;
 Véronique Jadin, directrice de cinéma belge.